Кендрік Чон Ганджо (;  13 липня 1969 року) — американський актор кіно і телебачення, доктор медицини.

Біографія 
Кен Джонг народився 13 липня 1969 року в Детройті (штат Мічиган, США).

Джонг одружений з американкою в'єтнамського походження Чан Хо, яка теж є лікарем. У них двоє дітей — дочки-близнюки Алекса і Зої.

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Посилання 
 

Актори XXI століття
Актори XX століття
Кіноактори США
Телеактори США
Коміки США
Медики США
Персоналії за алфавітом
Народились 13 липня
Народились 1969
Уродженці Детройта
Американці південнокорейського походження